45-й чемпионат мира по санному спорту 2015 года прошёл 14 и 15 февраля в латвийском городе Сигулда. Впервые в истории российского санного спорта золотую медаль в мужских санях-одиночках завоевал Семён Павличенко.

Медалисты

Медальный зачёт

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Двухместные сани

Смешанные команды

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Латвийской федерации санного спорта
 Результаты на сайте FIL

2015
Спорт в Латвии в 2015 году
Февраль 2015 года
Международные спортивные соревнования в Сигулде
Чемпионаты мира в 2015 году
Чемпионаты мира в Латвии